Ерік — чоловіче ім'я, а також прізвище північно-германського (скандинавського) походження.
 «Ерік» — анімаційний фільм 1989 року студії Київнаукфільм